Сьрем () — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Сьремский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,38 км². Население 29 845 человек (на 2017 год).

Известные люди Сьрема

История

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Великопольского воеводства
Повятовые центры Великопольского воеводства